Fossaria ferruginea är en snäckart. Fossaria ferruginea ingår i släktet Fossaria och familjen dammsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dammsnäckor
ferruginea